

Cinema
Amor prohibido – film del 1945 diretto da Arcady Boytler
Amor prohibido – film del 1958 diretto da Luis César Amadori e Ernesto Arancibia

Musica 
 Amor prohibido – album di Selena del 1994
 Amor prohibido – singolo di Selena del 1994, dall'album omonimo

Televisione 
 Amore proibito (Amor prohibido) – telenovela argentina